Tetel ist der Familienname folgender Personen:

 Marcel Tetel (1932–2004), US-amerikanischer Romanist und Literaturwissenschaftler französischer Herkunft

Tetel ist
 der Name eines Ortsteils von Bergen auf Rügen, siehe Bergen auf Rügen